L'adjectif lévogyre, construit à partir du latin  et , signifie originellement « qui tourne à gauche » et souvent « qui tourne dans le sens anti-horaire ». Comme ses synonymes sinistrogyre et senestrogyre, il prend un sens spécifique dans divers contextes, et s'y oppose généralement à dextrogyre.

Sciences et techniques

Biologie 
 Les gastéropodes lévogyres (à enroulement senestre ou sinistrorse ) sont ceux dont la coquille, lorsqu'on l'observe avec l' au-dessus, suit une ligne de construction qui tourne dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre. On estime à plus de 90 % les taxons d'escargots dextrogyres, les lévogyres étant représentés par des espèces, des genres et même des familles entièrement lévogyres, mais aussi par des populations lévogyres au sein d'espèces dextrogyres, et des individus mutants. Chez certaines espèces, les individus enroulés à gauche ne peuvent pas s’accoupler avec ceux orientés à droite, du fait du positionnement des organes sexuels.
 Pour les plantes grimpantes on parle d'enroulement lévogyre quand elles s'enroulent autour de leur support dans le sens anti-horaire (vu de dessus). Le Chèvrefeuille des bois, par exemple, est lévogyre, et la Vesce craque, dextrogyre.
 On parle aussi de plantes lévogyres ou dextrogyres pour d'autres enroulements hélicoïdaux, comme celui des grains de maïs sur l'épi. Les rhytidomes du Châtaignier commun tendent de même à se vriller selon une spirale lévogyre.

Chimie et minéralogie 
 Un minéral ou un composé chimique est lévogyre si, interposé entre un observateur et une source de lumière polarisée, il fait dévier le plan de polarisation vers la gauche de l'observateur. Les composés lévogyres, dextrogyres et racémiques sont constitués de molécules chirales.

Physique 
 En électromagnétisme, un matériau diélectrique transparent est lévogyre pour l'effet Faraday si, interposé entre une source de lumière polarisée et soumis à un champ magnétique dirigé de la source vers l'observateur, il fait tourner le plan de polarisation dans le sens antihoraire (sa constante de Verdet est positive).
 En physique des particules, les neutrinos connus sont lévogyres en ce sens qu'ils ont une hélicité anti-horaire (leur spin est de sens opposé à leur quantité de mouvement) et les antineutrinos sont dextrogyres (spin et quantité de mouvement de même sens). L'existence de neutrinos dextrogyres et d'antineutrinos lévogyres est postulée ; ce seraient des neutrinos et antineutrinos « stériles » (soumis à la seule gravité).

Culture et société

Archéologie 
 Dans la culture du rubané primitif, le groupe de La Hoguette se distingue du groupe de Limbourg par le sens lévogyre du biseau des lames taillées.

Graphonomie et typographie 
 Une écriture lévogyre est une écriture dont les caractères sont penchés vers la gauche.

Symbolique 
 Le svastika lévogyre, ou sauvastika, se distingue du svastika dextrogyre et de la croix gammée nazie par son sens de rotation. Le svastika indien pouvait être lévogyre ou dextrogyre, indifféremment. Le svastika lévogyre a été employé en Europe au début du  comme simple porte-bonheur. Il figure aussi sur le drapeau de l'éphémère république de Tulé, en 1925.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Énantiomérie
 Chiralité
 Pouvoir rotatoire
 Sens de rotation

Liens externes 

Stéréochimie
Terminologie
Lexique